Па́рри — может означать:

Фамилия

В 
 Парри, Вильям Эдвард (1790—1855) — английский адмирал, известный мореплаватель и исследователь полярных стран.

Д 
 Парри, Джиллиан (род. 1982) — американская модель.
 Парри, Джозеф (1841—?) — композитор.
 Парри, Джордж (1814—~1875) — британский инженер.
 Парри, Дэвид Уильям (род. 1958) — пастор, поэт, писатель, эссеист, теолог, спикер TEDx и драматург.

С—Ф 
 Парри, Стивен (род. 1977) — британский пловец.
 Парри, Чарльз Кристофер (1823—1890) — англо-американский ботаник и врач.
 Парри, Ферруччо (1890—1981) — Председатель Совета Министров Италии и министр внутренних дел.

Э 
 Парри, Эдвард Эбботт (1863—1943) — судья, драматург и писатель.
 Парри, Эдуард Иванович (род. 1973) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Топоним 
 Архипелаг Парри — старое наименование островов в юго-западной части Островов Королевы Елизаветы до 1953 года.
 Пролив Парри — пролив в Северном Ледовитом океане, в центральной части Канадского Арктического архипелага.
 Море Парри — часть Северного Ледовитого океана к северу от архипелага Парри в пределах Канадского Арктического архипелага.

Прочее 
 Парри — крупный древний ударный кратер в области восточного побережья Моря Познанного на видимой стороне Луны.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Валлаби Парри — вид сумчатых семейства кенгуровых.
 Парре — коммуна в Италии.
 Точка Парри — одна из точек треугольника.